

Населені пункти та їхні частини

 Кольниця — село в гміні Ґродкув Бжезького повіту Опольського воєводства
 Кольниця — село в гміні Августів Августівського повіту Підляського воєводства
 Кольниця — село в гміні Брудзев Турецького повіту Великопольського воєводства
 Кольниця — частина села Домбровиця в гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Кольниця — осада в гміні Августів Августівського повіту Підляського воєводства

Примітки